Тетраселенид гептапалладия — бинарное неорганическое соединение
палладия и селена
с формулой PdSe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетраселенид гептапалладия образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P 222,
параметры ячейки a = 1,0162 нм, b = 0,6863 нм, c = 0,5375 нм, Z = 2.

Примечания

Литература 
 

палладий
Селениды палладия